O číslech a skupinách čísel pojednávají následující články:

 Hlavní skupiny čísel
 Přirozená čísla
 Prvočíslo
 Složené číslo
 Dokonalé číslo, celé číslo, které je součtem všech svých dělitelů mimo sebe sama
 Celá čísla
 Racionální čísla
 Reálná čísla
 Iracionální čísla
 Komplexní čísla
 Kvaterniony
 Hyperkomplexní čísla
 Oktoniony (Cayleyova čísla)

 Malá celá čísla

 Celá čísla 100–199

 200
 300
 400
 500
 600
 700
 800
 900

 1 000
 10 000
 100 000
 1 000 000

 Čísla se speciálním názvem
 Přirozená
 Tucet (12)
 Mandel (15)
 Kopa (60)
 Veletucet (144)
 Číslo šelmy (666)
 Velekopa (3600)
 Googol (10100)
 1. Skewesovo číslo () nebo ()
 Googolplex ()
 Moserovo číslo
 Googolduplex ()
 2. Skewesovo číslo ()
 Googol multiplex (Googolplex ↑↑ Googolplex)
 Grahamovo číslo
 Loadrovo číslo
 Rayovo číslo
 Fish nr. 7
 Big foot
 Reálná (matematické konstanty)
 Iracionální
 Apéryho konstanta (ζ(3) = 1,2020569…) – viz též Riemannova zeta funkce
 Číslo pí (π = 3,14159…)
 Eulerovo číslo (e = 2,71828…)
 Feigenbaumova konstanta (δ = 4,6692…; α = 2,5029…)
 Zlatý řez (1,61803…)
 Není známo, zda racionální nebo iracionální
 Catalanova konstanta (β(2) = 0,9159…) – viz též Dirichletova beta funkce
 Eulerova konstanta (γ = 0,5772…)
 Imaginární
 Imaginární jednotka

 Zobecnění čísel v teorii množin
 Ordinální číslo pro označení pořadí prvků množiny
 Kardinální číslo pro popis velikosti množin

Současné a tradiční názvy čísel

Dále viz Krátká a dlouhá škála.

Čísla